

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera

Club
Durante la sua carriera ha militato prevalentemente nelle serie inferiori del calcio inglese.

Nazionale
Con la nazionale Under-20 dell'Inghilterra, ha preso parte al Mondiale Under-20 2003 disputando due incontri.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi